Болгари — слов'янський народ

Болгари — присілок, Марі-Турецький район, Марій Ел
 Болгари — присілок, Мценський район, Орловська область

Див. також 
 Булгари